EST - Empire State Building
 Est – region w Burkina Faso
 EST - strefa czasowa UTC -5:00
 Est - skrót starotestamentowej Księgi Estery

Zobacz też 
 Este
 LGV Est européenne
 L'Est Républicain